Сен-Жозеф Гаджи-Сели (; 1 мая 1961, Абиджан) — ивуарийский музыкант, в прошлом футбольный полузащитник, капитан сборной Кот-д’Ивуара.

Футбольная карьера

В клубах 
Начинал выступления в ивуарийском клубе «Стелла д’Аджаме», затем играл во Франции, в частности, за «Сет» из Лиги 2. В начале 1990-х защищал цвета «АСЕК Мимозас».

В сборной 
В ранге капитана привёл «слонов» к победе на Кубке африканских наций 1992 года в Сенегале, провёл два матча на Кубке Короля Фахда 1992 года, где команда финишировала последней из четырёх после разгромов от Аргентины (4:0) и США (5:2).

Музыкальная карьера 
Первой песней Гаджи-Сели стала Et Dieu créa l’ASEC (), посвящённая «Мимозас». Сейчас он возглавляет l’UNARTCI (Национальный Союз артистов Кот-д’Ивуара).

Дискография 
 1986 — Allez les éléphants
 1988 — Allez les éléphants 2
 1990 — La paix
 1993 — Eléphants story
 1994 — Espoir
 1996 — Affaires de femmes
 2000 — Femme de feu
 2003 — C’est ce qui est ça
 2008 — Accra 2008

Ссылки 
 Профиль на сайте Afromix 
 Que sont-ils devenus?  Интервью с Гаджи-Сели на сайте OKA BOL
 

Футболисты Кот-д’Ивуара
Певцы и певицы Кот-д’Ивуара
Игроки сборной Кот-д’Ивуара по футболу
Игроки ФК «Стелла д’Аджаме»
Игроки ФК «Сет»
Игроки ФК «АСЕК Мимозас»
Музыканты по алфавиту